100 найбільших міських агломерацій світу

Зауваження: ця таблиця відображає думку джерела Demographia. World Urban Areas & Population Projections. 10th Annual Edition March 2014. Зміни в вміст таблиці будуть вноситися лише в разі змін у вихідному джерелі "Urban Areas 500,000 & Over Population". Це необхідно для того, щоб зберегти порівнянність даних у самій таблиці, оскільки вони наведені в на одну дату і складені за єдиною методикою.

Див. також 
 Агломерації понад мільйон жителів

Примітки 

Агломераційні